Женская футбольная Бундеслига () — основное женское футбольное соревнование в Германии. Лига была создана в 1990 году Немецким футбольным союзом. За основу была взята мужская Бундеслига. До этого, с 1973 года Чемпионат Германии приводился по классической системе.

О турнире 
По сезон 1996/97 Бундеслига проводилась в двух группах по 10 команд. С тех пор в Бундеслиге участвуют 12 команд. Сезон состоит из 2 кругов по 11 туров. Каждая команда играет с каждой, дома и на выезде.

По итогам сезона победитель получает право на участие в групповом турнире Лиге чемпионов УЕФА, вторая и третья команды участвуют в квалификации Лиги чемпионов, а занявшие 11-е и 12-е места выбывают во Вторую Бундеслигу.

Чемпионы Германии

Бундеслига

Чемпионы и вице-чемпионы Бундеслиги

Примечания

Ссылки 
 
 News, Spieldetails, Statistiken zu allen Frauen-Bundesligen aus Weltfussball